Гран-при Бельгии 1983 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1983 года. Прошёл на трассе Спа-Франкоршам в Спа Бельгия. Соревнования состоялись 22 мая 1983 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Андреа де Чезарис 2:07,493

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии